Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1999 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch 

Datum: 22. Februar 1999

Teilnehmer: 97 genannt; 93 gestartet; 92 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's 10 km C - February 22, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Men 10km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT)- Monday 22.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 134.

Verfolgungsrennen 10 km klassisch + 15 km Freistil 

Weltmeister 1997:  / Olympiasieger 1998: 

Datum: 23. Februar 1999

Teilnehmer: 92 genannt; 79 gestartet; 74 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's 25 km M Pursuit - February 23, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Men 15km Free Pursuit Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT)- Tuesday 23.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 135.

30 km Freistil 

Weltmeister 1997(Freistil):  / Olympiasieger 1998 (klassisch): 

Datum: 19. Februar 1999

Teilnehmer: 84 genannt; 82 gestartet; 78 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's 30 km F - February 19, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Men 30km Free Style Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT)- Friday 19.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 133.

50 km klassisch 

Weltmeister 1997(klassisch):  / Olympiasieger 1998 (Freistil): 

Datum: 28. Februar 1999

Teilnehmer: 74 genannt; 71 gestartet; 58 gewertet;

Quellen 
 Ramsau am Dachstein 50 km C auf skisport365.com, abgerufen am 25. April 2022
 Ramsau (AUT) - Men's 50 km C - February 28, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Men 50km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT)- Sunday 28.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 138.

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1997:  (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard) 
Olympiasieger 1998:  (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard)

Datum: 26. Februar 1999

Die ersten beiden Läufer einer Mannschaft liefen im klassischen, die letzten beiden im freien Stil.

Österreich holte zum zweiten Mal nach 1933 eine Staffelmedaille, hier erstmals die Goldene. Das Team lag auf der dritten Runde schon beinahe uneinholbar in Führung, als Michail Botwinow ein Stock brach und er daraufhin stürzte. So kam es auf der Schlussrunde zum historischen Zielsprint zwischen Christian Hoffmann und Thomas Alsgaard, den Hoffmann für sich entscheiden konnte.

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's Rel 4x10 km M - February 26, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Men 4x10km Relay Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT)- Friday 26.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 137.

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung in Ramsau am Dachstein